hrabstwo Erie (ang. Erie County) w USA, w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Erie (ang. Erie County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Erie (ang. Erie County) w USA, w stanie Pensylwania